Glashoff ist der Familienname folgender Personen:

Klaus Glashoff (* 1947), deutscher Mathematiker und Logiker
Max Glashoff (1912–2008), deutscher Buddhist und Vorsitzender der Deutschen Buddhistischen Union

Siehe auch: Glashof